Roggenfelde ist ein deutscher Ortsname:
 Roggenfelde, bis 1938 Rogowken, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Rogówko (Kowale Oleckie), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Roggenfelde, bis 1937 Rietschütz, Kreis Glogau, Schlesien, seit 1945: Rzeczyca (Grębocice), Dorf im Powiat Polkowicki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen